Metal rock har flere betydninger:
 Hård rock
 Heavy metal